TAJ steht für:
 Flughafen Tadji (IATA-Code) auf Papua-Neuguinea
 Tadschikistan, UNDP-Code

Taj oder Tadsch ist ein Namensbestandteil:
 Tadsch ad-Din al-Hasani (1885–1943), syrischer Politiker und islamischer Theologe

Taj, Tadsch oder Tādsch (persisch; ‚Kappe‘, ‚Krone‘) steht für
 eine Kopfbedeckung; siehe Derwisch#Religiöse Praxis
 Taj Mahal, indisches Mausoleum

taj steht für:
 Eastern Tamang (ISO 639-3-Sprachcode), Sprachvarietät innerhalb der Sinotibetischen Sprachen

Abkürzung